Ио́н (Иоанн) Буда́й-Деляну (; , Орэштие, Хунедоара, княжество Трансильвания — , , Австрийская империя) — румынский греко-католический, прозаик, поэт, филолог, лингвист, этнограф, историк и правовед. Доктор философии. Активный участник «Трансильванской школы». Один из румынских просветителей.

Биография
Сын греко-католического священника
В 1722 окончил греко-католическую богословскую семинарию в Блаже, а затем факультет философии в Венском университете (1777—1779). Получив философское, правовое и теологическое образование, сумел защитить докторскую диссертацию, что было для коренного румынского населения в те времена исключительной редкостью.

В последующем работал в Вене в должности псаломщика церкви св. Варвары. В течение 1780—1785 И. Будай-Деляну заявил о себе как о поэте. В 1786 году, покинул австрийскую столицу и отбыл в Блаж, где занял место профессора и префекта по учебной работе в местной семинарии. Однако вскоре, не найдя понимания с местными клерикальными кругами, оставил Блаж и перебрался во Львов, где с 1788 работал судебным секретарём, а в 1797 или 1798 достиг высокого ранга императорско-королевского краевого советника. Сохранял этот пост до конца жизни.

Несмотря на то что работал большую часть жизни в Апелляционной палате, под влиянием идей энциклопедистов и Великой французской революции 1789 года Будай-Деляну написал ряд сочинений по вопросам права, истории, философии, педагогики, этнографии, лингвистики, литературы.

В 1813 посетил Буковину и оставил, наиболее содержательное описание старообрядцев этого края («Краткие замечания о Буковине». Оригинал работы был написан на немецком языке). До сих пор труд И. Будай-Деляну широко использовался как источник преимущественно румынскими и австрийскими историками, которые черпали из него сведения о социально-экономической и культурной жизни края в начале XIX века, а также относительно этнической истории буковинских молдаван (румын) и руснаков (украинцев). А также содержал большую информация о липованах-старообрядцах Буковины.

Он автор первой румынской героико-иронической поэмы «Цыганиада». В «Эпистолии», посвященной М. Перя и посланной П. Майору в 1812 году, указывал, что пишет «на нашем румынском языке», так как на другом «нашем» языке, цыганском, «писать нельзя, его мало кто понимает».

Вместе с Самуилом Мику-Клейном и Петру Майором был видным представителем «Трансильванской школы» — патриотического румынского движения, направленного против владычества Австро-Венгерской империи Габсбургов, идеи которой легли в основу современного румынского национализма, а также новой языковой политики румынского государства.

Создатель одной из систем перевода румынского языка с кириллицы на латиницу.

Избранная библиография

Проза и поэзия
Țiganiada sau Tabăra țiganilor, («Цыганиада», Яссы, I, 1875; II, 1877)
Trei Viteji, (сатирическая поэма, Бухарест, 1928)

Лингвистика
Temeiurile gramaticii românești, (1812)
Dascălul românesc pentru temeiurile gramaticii românești, (1957)
Teoria ortografiei românești cu litere latinești
Fundamenta grammatices linguae romanicae seu ita dictae valachicae, (1812)
Lexicon românesc-nemțesc și nemțesc-românesc, (Львов, 1818)
Scrieri lingvistice, (Бухарест, 1970)

История
De originibus populorum Transylvaniae
De unione trium nationum Transylvaniae
Kurzgefasste Bemerkungen über Bukovina (1894)
Hungaros ita describerem
«Hungari vi armorum Transylvaniam non occuparunt»

Право
Rândueala judecătorească de obște, (Вена, 1787)
Pravila de obște asupra faptelor rele și pedepsirea (a pedepsirii) lor, (Вена, 1788)
Carte de pravilă ce cuprinde legile asupra faptelor rele, (Черновцы, 1807)
Codul penal, (Львов, 1807)
Codul civil, (Львов, 1812)
Pedagogice
Carte trebuincioasă pentru dascălii școalelor de jos, (Вена, 1786)

Примечания

Литература
Цыганиада (Фрагмент). Перевод А. Арго

Ссылки

Ioan Budai-Deleanu biografie completa 

Богословы Румынии
Выпускники Венского университета
Доктора философии
Историки Румынии
Католицизм в Румынии
Лингвисты Румынии
Правоведы Австро-Венгрии
Просветители Румынии
Румынские писатели
Румынские поэты
Филологи Румынии
Этнографы Румынии